Боссе (; ) — немецкая и французская фамилия. 

Известные носители:

 Боссе, Балтазар ван ден (1675—1715) — фламандский живописец барокко, работавший в историческом жанре.
 Боссе, Беранже Аймар (род. 1985) — легкоатлет, представляющий на международных стартах ЦАР. 
 Боссе, Вера Артуровна де (более известна как Судейкина; 1889—1982) — актриса Камерного театра и русского немого кино, художница прикладного искусства, живописец.
 
 Боссе, Георгий Густавович (Георгий Густав Адольф Мария де Боссе; 1887-1964) — профессор, доктор биологических наук, ботаник.
 Боссе, Гуальтьер Антонович (1877—1953) — российский и советский оперный певец (бас).
 Боссе, Жан (1922—2013) — французский ботаник.
 Боссе, Карл Иванович (1806—1857) — лейб-хирург, главный врач 1-го Санкт-Петербургского военно-сухопутного госпиталя; статский советник.
 Боссе, Мартин ван ден (род. 1941) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Боссе, Роберт (; 1832—1901) — германский политик и государственный деятель; прусский министр просвещеения и духовных дел.
 
 Боссе, Эдуард Теодор — основатель Донецкого машиностроительного завода. Боссе — также район города Донецка, названный в его честь.

Имя 
Фамилия Боссе происходит от немецкой семьи рыцарей, которые жили в Мансфельде в сегодняшней Саксонии-Анхальт. Боссе также может быть первым именем, например Боссе фон Мансфельд, который жил около 1290 года и был бургграфом. Конечно, в Швеции тоже есть боссы..

Топоним 
 Ле-Боссе — упразднённый кантон на юго-востоке Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег (департамент — Вар, округ — Тулон).

См. также 
 Босе
 Босс